Николай Николаевич Гончаров (14 февраля 1927 — 9 августа 2019) — передовик советского сельского хозяйства, общественный и хозяйственный деятель Советского Союза и Российской Федерации, председатель Брянского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (1994-2009 гг.), почётный гражданин города Брянска (2008).

Биография 
Родился 14 февраля 1927 году в селе Чулково, ныне Скопинского района Рязанской области в крестьянской русской семье. Когда началась великая Отечественная война, ему было 14 лет. Обучаясь в школе он всё свободное время работал в колхозе. Позже стал работать учеником столяра на местной электростанции. Помогал собирать посылки солдатам.

После окончания войны поступил учиться в Ленинградский сельскохозяйственный институт. В 1951 году защитил диплом о высшем образовании, получив специальность «учёный агроном». По направлению от института был отправлен в Шушенский сельхозтехникум Красноярского края. С 1951 по 1956 годы исполнял обязанности директора учебного хозяйства, работал преподавателем агрономических дисциплин, заместителем директора по учебной работе.

Переехав в Брянскую область, работал преподавателем в Кокинском сельхозтехникуме. Затем трудился агрономом, а позже начальником Почепской инспекции по сельскому хозяйству.

В 1961 году был приглашён на партийную работу. Назначен вторым секретарем Севского райкома КПСС, работал заместителем секретаря парткома Советского производственного колхозно-совхозного управления, заведующим организационным отделом партийного комитета. В 1968 году был избран на должность первого секретаря Севского райкома КПСС, на протяжении 9 лет возглавлял район.

В 1979 году направлен на работу в областной центр, стал начальником Брянского производственно-научного объединения по агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов. Позже переведён на должность председателя областного производственного объединения «Сельхозхимия».

С 1981 года работал в профсоюзных организациях. Председатель обкома профсоюза работников плодоовощного хозяйства и заготовок, в 1983 году стал работать в должности заведующего отделом областного совета профсоюзов по вопросам агропромышленного комплекса.

Неоднократно избирался членом обкома КПСС, членом облсовпрофа, депутатом районного и областного советов народных депутатов.

В 1994 году вышел на заслуженный отдых и активно занялся общественной деятельностью, с этого времени и на протяжении пятнадцати лет он возглавил Брянский городской совет ветеранов. В 2008 году был удостоен высокого звания «Почетный гражданин города Брянска» с формулировкой за активную работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Проживал в городе Брянске Брянской области. Умер 9 августа 2019 года.

Награды 
За трудовые успехи удостоен:
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Знак Почёта
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Почетным знаком Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
 другие медали.

 Почётный гражданин города Брянска Брянской области (октябрь 2008 года).

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Агрономы по алфавиту
Агрономы СССР
Агрономы России
Первые секретари районных комитетов КПСС
Почётные граждане Брянска
Члены Брянского обкома КПСС
Депутаты Брянского областного совета
Депутаты районных советов РСФСР